Бела църква може да се отнася за:
 Бела църква, село в община Кривогащани, Република Северна Македония;
 Бела църква, на гръцки Аспроклисия, село в дем Хрупища, Западна Македония, Гърция;
 Бела църква, на гръцки Колхида, село в дем Кукуш, Централна Македония, Гърция;
 Бела църква, град във Войводина, Сърбия;
 Бела църква, село в община Крупан, Сърбия.
 Бела църква, историческо село в дем Нестрам, Западна Македония, Гърция;
 Бела църква, средновековна църква в село Вощарани, Западна Македония, Гърция

Вижте също
 Горна Бела църква, село в община Ресен, Република Северна Македония;
 Долна Бела църква, село в община Ресен, Република Северна Македония;
 Бяла черква, град в България;
 Била Церква, град в Украйна, познат и с руската форма на името си Белая Церков;
 Бяла църква, църква в град Разлог, България.